Чемпіонат Шотландії з футболу 2019-20 у Прем'єршип — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 3 серпня 2019 року та повинен був фінішувати 17 травня 2020 року. Це 123-ий сезон з моменту заснування турніру. «Селтік» захищав чемпіонський титул.

У зв'язку з пандемією COVID-19 18 травня 2020 року Шотландська футбольна асоціація вирішила припинити проведення турніру. Переможцем визнали Селтік.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клуби та стадіони

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 

2020
Шотландія
Шотландія
2019 у британському спорті
2020 у британському спорті